Twelfth Night ist:
 der Originaltitel von Was ihr wollt, Schauspiel von William Shakespeare
 Twelfth Night (1910), US-amerikanischer Kurzfilm von Eugene Mullin und Charles Kent
 Twelfth Night (1933), US-amerikanischer Kurzfilm von Orson Welles
 Twelfth Night (1966), australischer Fernsehfilm von Ken Hannam
 Twelfth Night (1986), australischer Spielfilm von Neil Armfield
 der Originaltitel von Was ihr wollt (1996), britisch-irischer Spielfilm von Trevor Nunn
 Twelfth Night (Band), britische Rockband

Siehe auch:
 Was ihr wollt (Begriffsklärung)